План Сексенал има више значења:

 План Сексенал (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 План Сексенал, Ел Лимонсито (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику